Граховский район () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный округ, в 2005—2021 гг. — муниципальный район) в Удмуртской Республике Российской Федерации.

Располагается в юго-западной части республики. Административный центр — село Грахово. Образован 15 июля 1929 года.

Физико-географические сведения 
Граховский район расположен на юго-западе республики, граничит с Кизнерским районом на западе, Можгинским — на севере, Алнашским — на востоке и республикой Татарстан на юге. Восточная часть района расположена на Можгинской возвышенности, а западная в долине реки Умяк. По территории района протекают реки: Умяк, Большой Сырян, Яга, Адамка, Кузебайка, Юрашка (приток Тоймы), Юрашка (приток Адамки), Юраш, Сайка, Возжайка, Кокшанка, Тыловайка и Ерыкса, Улек.

Лесистость района 35,1 %, при средней по Удмуртии — 46,8 %.

История 

Граховский район образован постановлением Президиума ВЦИК от 15 июля 1929 года из сельсоветов Граховской, Троцкой и части Билярского сельсовета Можгинской волости Можгинского уезда, в состав нового района вошли 21 сельсовет. В 1935 году на части территории Граховского района, образован самостоятельный Бемыжский район, в состав которого вошли все 10 сельсоветов ранее ликвидированной Троцкой волости. 27 ноября 1956 года Бемыжский район упразднён и к Граховскому району отошли Крымско-Слудский и Старо-Ятчинский сельсоветы. 1 февраля 1963 года Граховский район расформирован и входит в состав Кизнерского района. Но уже через два года 22 октября 1965 года Граховский район восстановлен. В 1965 году деревни Удмурт-Сарамак и Русский Сарамак Староятчинского сельсовета были переданы в состав Крымско-Слудского сельского Совета Кизнерского района, после этого внешние границы района не менялись.

В рамках организации местного самоуправления с 2005 до 2021 гг. функционировал муниципальный район.  Законом Удмуртской Республики от 17 мая 2021 года муниципальный район и все входящие в его состав сельские поселения через объединение к 30 мая 2021 года преобразованы в муниципальный округ Граховский район.

Население

Национальный состав 
По результатам переписи 2002 года, среди населения района удмурты составляли 36,6 %, русские — 42,3 %, марийцы — 10,9 %, кряшены — 6,1 %, чуваши — 3,3 %. Граховский район считается уникальной окраиной республики, где соседствуют места компактного проживания пяти разных народов. Коренным народом района считаются удмурты, в XVIII веке появляются марийские деревни. Позднее, в результате массовой вырубки лесов для нужд Бемышевского и Бондюжского заводов, на освободившиеся земли переселились русские и кряшены. Последними уже в начале XX века появились чувашские починки.

Карты

Административное деление 
В Граховский район как административно-территориальную единицу входят 8 сельсоветов. Сельсоветы (сельские администрации) одноимённы образованным в их границах сельским поселениям.

В муниципальный район с 2005 до 2021 гг. входили 8 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

Населённые пункты 
В Граховский район входит 41 населённый пункт.

Местное самоуправление 
Государственная власть в районе осуществляется на основании Устава, структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют:
 Районный Совет депутатов — представительный орган местного самоуправления, в составе 25 депутатов, избирается каждые 5 лет.
 Глава муниципального образования — высшее должностное лицо района, избирается Советом из своего состава. Должность Главы района занимает — Крестьянинов Михаил Арсентьевич.
 Администрация муниципального образования — исполнительно-распорядительный орган муниципального района. Глава Администрации района назначается на должность Советом по результатам конкурса. Должность Главы Администрации района занимает — Белов Виктор Иванович.

Символика района 

Официальными символами муниципального района являются герб и флаг, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

Бюджет района 
Исполнение консолидированного бюджета района за 2009 год:
 Доходы — 182,2 миллионов рублей, в том числе собственные доходы — 14,2 миллионов рублей (7,8 % доходов).
 Расходы — 190,0 миллионов рублей. Основные статьи расходов: ЖКХ — 4,7 миллионов рублей, образование — 88,2 миллионов рублей, культура — 18,4 миллионов рублей, здравоохранение — 22,2 миллионов рублей, социальная политика — 23,4 миллионов рублей.

Здравоохранение 
Медицинскую помощь населению оказывают районная больница и 25 фельдшерско-акушерских пунктов, стадион, 12 спортзалов, 26 клубов и 14 библиотек.

Образование 
По состоянию на 2008 год система образования района включает 20 общеобразовательных школ, в том числе: 7 средних, 2 основных, 10 начальных и 1 среднеспециальная, 18 детских дошкольных учреждений.

История 
В 1842 году при Граховском и Мещеряковском храмах были открыты церковно-приходские школы, позднее когда вопросами работы школ стало заниматься земство к ним добавились новые — в Новогорском, Лебедевке, Старой и Верхней Игре, Котловке и т. д. К 1912 году количество грамотных в Граховской волости увеличилось до тысячи человек. Но всеобщим образование стало только после революции, в 1920—1930-е годы открыто несколько новых школ. Но средств на строительство помещений не выделялось, под школы передавались дома раскулаченных. К 1940 году в районе действовало 42 школы, в том числе 1 средняя, 5 семилетних и 36 начальных, в которых обучалось 4377 детей.

С 1950-х годов, в результате миграции сельских жителей в города, начинается сокращение населения района, с 1967 по 1978 годы закрылись школы в сёлах Архангельское и Козьмодемьянское и «неперспективных деревнях» — Русский Тыловай, Большой Шуберь, Батырево, Шарберда, Поршур, Нижние Адам-Учи и во многих других. К 1978 году статус средней школы, кроме Граховской, получили также Верхнеигринская, Новогорская и Староятчинская школы, позднее к ним добавились — Лолошур—Возжинская, Мари—Возжайская и Зареченская.

В 1974 году Граховская школа взамен построенного в 1916 году получила новое кирпичное здание. Строительство новых строений продолжается, и в настоящее время в 2003 году сдано в эксплуатацию новое здание Порымской школы, а в 2007 году — Мари-Возжайской.

Сохраняется проблема депопуляции сельской местности, с 2003 по 2008 годы закрыты 5 школ, в том числе за год до 80-летия района — Макаровская основная, Большеерыксинская и Мишкинская начальные школы.

Характеристика образования в 2008 году 
В 2008 году в школах района работало 185 учителей и обучалось 1157 школьников, из них 108 — в первых классах и 70 — в 11-х классах. Удмуртский язык и литературу изучают в 10 школах 372 учащихся, в трёх — марийский язык 114 учащихся, в одной — чувашский язык (факультатив) 12 учащихся и в одной — татарский язык.

В 2008 году закрыты Мишкинская и Большеерыксинская начальные школы.

 Училище
 ГОУ НПО Профессиональное училище № 41 (Грахово)

 Средние школы
 МОУ «Граховская средняя общеобразовательная школа» имени А.В. Марченко
 МОУ «Новогорская средняя общеобразовательная школа»
 МБОУ «Мари—Возжайская средняя общеобразовательная школа имени П.И.Бельского»
 МОУ «Верхнеигринская средняя общеобразовательная школа»
 МОУ «Староятчинская средняя общеобразовательная школа»
 МОУ «Лолошур—Возжинская средняя общеобразовательная школа»
 МБОУ Зареченская основная общеобразовательная школа

 Основные школы
 МОУ «Котловская основная общеобразовательная школа»
 МОУ «Порымская основная общеобразовательная школа»

 Начальные школы
 МОУ Благодатновская начальная школа
 МОУ Макаровская начальная школа — до 2008 года основная школа
 МОУ Байтугановская начальная школа
 МОУ Староигринская начальная школа
 МОУ Каменская начальная школа
 МБОУ «Иж—Бобьинская начальная школа»
 МОУ Нижне—Адам—Учинская начальная школа
 МОУ Нижне—Юрашская начальная школа
 МОУ Мамаевская начальная школа
 МОУ Кокшанская начальная школа

Экономика 
Основное направление экономики района — сельское хозяйство, преобладает мясо-молочное скотоводство и выращивание зерновых. В районе 10 крупных сельскохозяйственных предприятий и несколько фермерских хозяйств.

Транспорт 
Всего в районе 214 км автомобильных дорог, в том числе 73 км с асфальтобетонном покрытием, 97 км — гравийным, 42 км — грунтовых. Плотность автомобильных дорог в районе — 0,221 км/км², в том числе с асфальтобетонным покрытием — 0,007 км/км². Граховский район один из 8 сельских районов республики, на территории которого нет железных дорог.

Известные уроженцы 
 Белов, Александр Романович (1901—1983) — советский военачальник, генерал-майор.
 Бельский, Пётр Ильич (1922—1993) — полный кавалер ордена Славы.

Примечания

Ссылки 
 Граховский район на сайте Госсовета УР 
 

 
Муниципальные районы, упразднённые в 2021 году
Флаги с изображением лошади